Straßhäusl ist der Ortsname von

 Straßhäusl (Denkendorf), Ortsteil der Gemeinde Denkendorf, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Straßhäusl (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Straßhäusl (Weihmichl), Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut, Bayern
 Straßhäusl (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Straßhäuser
 Straßenhäuser
 Straßenhaus (Begriffsklärung)
 Straßhaus